Шам-Роме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 135 км на північний схід від Бордо, 39 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 315,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шам-Ромен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шам-Ромен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь